Nachtigalplatz steht für:
 Nachtigalplatz in Berlin, seit 2022 Manga-Bell-Platz
 Nachtigalplatz (Stendal), siehe Liste der Kulturdenkmale in Stendal